Godon kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Godon, ö, Moluckerna, 

Robotskapade Indonesienförgreningar